Старосалтівська селищна об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, у Чугуївському районі Харківської області. Адміністративний центр — смт Старий Салтів.

Утворена 7 вересня 2015 року шляхом об'єднання Старосалтівської селищної ради та Гонтарівської, Молодівської, Хотімлянської, Червоноармійської і Шестаківської сільських рад Вовчанського району.

Населені пункти 
До складу громади входять 20 населених пунктів: 1 смт і 19 сіл:

Джерела 
 Проект рішення обласної ради «Про схвалення проекту Перспективного плану формування територій громад Харківської області» (17/06/2015)
 Проект рішення обласної ради «Про внесення змін до проекту Перспективного плану формування територій громад Харківської області» (26/08/2015)

Примітки 

Адміністративний устрій Вовчанського району
Громади Харківської області